Ledningsevne eller konduktivitet har flere betydninger:
 Varmeledningsevne, termisk konduktivitet, varme konduktivitet
 Elektrisk ledningsevne eller elektrisk konduktivitet:
 Elektrisk konduktans, elektrisk ledningsevne – måles i siemens.
 Specifik konduktivitet, specifik ledningsevne – elektrisk egenskab ved ledere.